Кра́сная Слобода́ — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Красная Слобода — посёлок в Губинском районе.

Белоруссия 
 Красная Слобода — деревня в Дубровенском районе Витебской области, Добрынский сельсовет.
 Красная Слобода — деревня в Дубровенском районе Витебской области, Малосавинский сельсовет.
 Красная Слобода — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Красная Слобода — агрогородок в Октябрьском районе Гомельской области.
 Красная Слобода — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Красная Слобода — городской посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Красная Слобода — деревня в Червенском районе Минской области.
 Красная Слобода — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Красная Слобода — агрогородок в Быховском районе Могилёвской области.
 Красная Слобода — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Красная Слобода — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красная Слобода — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Красная Слобода — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Красная Слобода — село в Суземском районе Брянской области.
 Красная Слобода — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Красная Слобода — село в Конышёвском районе Курской области.
 Красная Слобода — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Красная Слобода — деревня в Бековском районе Пензенской области, упразднена в 1975 году.
 Красная Слобода — деревня в Ухоловском районе Рязанской области.
 Красная Слобода — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Красная Слобода — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Красная Слобода — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Красная Слобода — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Красная Слобода — село в Спасском районе Татарстана.
 Красная Слобода — деревня в Воловском районе Тульской области, муниципальное образование Двориковское.
 Красная Слобода — посёлок в Воловском районе Тульской области, муниципальное образование Турдейское.
 Красная Слобода — прежнее название города Краснослободск Волгоградской области.
 Красная Слобода — прежнее название города Краснослободск в Мордовии.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красная Слобода — село в Белогорском районе Крыма.

См. также 
 Краснослободск
 Красная Слобода — улица в Минске.